Team Coop-Hitec Products ist ein im Jahr 2008 gegründetes Radsportteam im Frauenradsport, das seit dem Jahr 2009 eine Lizenz als UCI Women’s Team besitzt.

Erfolge 
2009
 eine Etappe Albstadt-Frauen-Etappenrennen: Sara Mustonen
Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2009 auf Rang 19 der Weltrangliste und Platz 15 des Rad-Weltcups der Frauen ab.

2010
 Norwegische Meisterschaft Straßenrennen: Lise Nøstvold
 Norwegische Meisterschaft Zeitfahren: Tone Hatteland
 Oslo Sykkelfestival: Maria Petersen
Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2010 auf Rang 16 der Weltrangliste und Platz 17 des Rad-Weltcups der Frauen ab.

2011
 Norwegische Meisterschaft Straßenrennen – Frøydis Meen Wærsted
 Norwegische Meisterschaft Einzelzeitfahren: Emilie Moberg
 Omloop Het Nieuwsblad: Emma Johansson
 Omloop van het Hageland: Emma Johansson
 Cholet Pays De Loire Dames: Emma Johansson
 Grand Prix de Dottignies: Emma Johansson
 eine Etappe Giro del Trentino Alto Adige: Emma Johansson
Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2011 auf Rang 3 der Weltrangliste und Platz 5 des Rad-Weltcups der Frauen ab.

2012
 Gesamtwertung und eine Etappe Tour de Free State: Emma Johansson
 Giro d’Italia Femminile, 5. Etappe: Emma Johansson
 Internationale Thüringen-Rundfahrt der Frauen 5. Etappe: Elisa Longo Borghini
 Norwegische Meisterschaft Zeitfahren: Lise Nøstvold
 Schwedische Meisterschaft Straßenrennen und Zeitfahren: Emma Johansson
Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2012 jeweils auf Rang 5 der Weltrangliste und des Rad-Weltcups der Frauen ab.

2013
 1. Etappe Ladies Tour of Qatar: Chloe Hosking
 Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio: Elisa Longo Borghini
 2. und 3. Etappe Tour of Zhoushan Island: Cecilie Gotaas Johnsen
 4. Etappe Emakumeen Euskal Bira: Elisa Longo Borghini
 Norwegische Meisterschaft Straße: Emilia Fahlin
 Norwegische Meisterschaft Straße: Cecilie Gotaas Johnsen
 5. Etappe Holland Ladies Tour: Chloe Hosking
Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2013 jeweils auf Rang 4 der Weltrangliste und des Rad-Weltcups der Frauen ab.

2014
 Omloop van Borsele: Chloe Hosking
 Grand Prix de Plumelec-Morbihan Dames: Audrey Cordon
 Tour de Bretagne Féminin
 Gesamtwertung, Prolog und 3. Etappe: Elisa Longo Borghini
 5. Etappe: Audrey Cordon
 5. Etappe Route de France Féminine: Audrey Cordon
 Gesamtwertung und 4. Etappe Trophée d’Or Féminin: Elisa Longo Borghini
Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2014 auf Rang sechs der Weltrangliste und fünf des Rad-Weltcups der Frauen ab.

2015
 Ozeanische Straßenmeisterschaften: Lauren Kitchen
 Novilon Eurocup: Kirsten Wild
 2. Etappe The Princess Maha Chackri Sirindhon's Cup Women's Tour of Thailand: Lauren Kitchen
 3. Etappe Energiewacht Tour: Kirsten Wild
 Ronde van Gelderland: Kirsten Wild
 EPZ Omloop van Borsele: Kirsten Wild
 Ronde van Overijssel: Lauren Kitchen
 Gesamtwertung 1. und 2. Etappe Tour of Chongming Island: Kirsten Wild
 Tour of Zhoushan Island
 Gesamtwertung und 2. Etappe: Lauren Kitchen
 1. Etappe Tatiana Guderzo* Grand Prix cycliste de Gatineau – Straßenrennen: Kirsten Wild
 Omloop van de IJsseldelta: Kirsten Wild
 Norwegische Zeitfahrmeisterschaften: Cecilie Gotaas Johnsen
 Norwegische Straßenmeisterschaften: Miriam Bjørnsrud
 2. und 4. Etappe Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska Emilie Moberg
 4. Etappe Tour de Bretagne Féminin: Kirsten Wild

Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2015 auf Rang sieben der Weltrangliste und acht des Rad-Weltcups der Frauen ab.

2016
 1. Etappe Ladies Tour of Qatar: Kirsten Wild
 4a. und 5. Etappe: Energiewacht Tour: Kirsten Wild
 The Women's Tour de Yorkshire Race: Kirsten Wild
 Prudential Ride London Grand Prix: Kirsten Wild
 The Women's Tour de Yorkshire Race: Kirsten Wild
 Gesamtwertung, 1. und 2. Etappe NEA: Vita Heine
 4. Etappe Kalifornien-Rundfahrt: Kirsten Wild
 Norwegische Meisterschaften – Straßenrennen und Zeitfahren: Vita Heine
 Prudential Ride London Grand Prix: Kirsten Wild
 Race 1 und Race 2 KZN Summer Series: Vita Heine
 94.7 Cycle Challenge: Charlotte Becker

Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2016 jeweils auf Rang neun der Weltrangliste und UCI Women’s WorldTour 2016 ab.

2017

Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2017 jeweils auf Rang 13 der Weltrangliste und 18 der UCI Women’s WorldTour 2017 ab.

2018

Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2018 jeweils auf Rang 15 der Weltrangliste und 18 der UCI Women’s WorldTour 2018 ab.

2019

Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2019 auf Rang 22 der Weltrangliste und 18 der UCI Women’s WorldTour 2019 ab.

2020

Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2020 auf Rang 27 der Weltrangliste und 19 der UCI Women’s WorldTour 2020 ab.

2021
Das Team gewann keine internationalen Rennen oder nationale Meisterschaften und schlosdie Straßenradsport-Saison 2021 auf Rang 25 der Weltrangliste und 23 der UCI Women’s WorldTour 2021 ab.

2022 

Das Team schloss die Straßenradsport-Saison 2022 auf Rang 20 der Weltrangliste und 28 der UCI Women’s WorldTour 2022 ab.

Platzierungen in UCI-Ranglisten 
UCI World Cup

UCI Women’s WorldTour

UCI World Ranking

Weblinks 
 Offizielle Website
 

Sport (Norwegen)
UCI Women’s Continental Team